Соревнования по спортивной гимнастике в командном многоборье среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 9 августа на Олимпийской арене. Приняли участие 40 спортсменок из 8 стран.

Сборная США выиграла во второй раз подряд золотые медали. Серебряным призёром стала сборная России, как и на предыдущих играх. Бронзовые медали достались сборной Китая.

Призёры

Квалификационный раунд 

7 августа состоялся квалификационный раунд, по итогам которого определялись участники финалов многоборья и отдельных упражнений. В командном зачёте из 12 заявленных стран в финал проходило 8. Лидерами по итогам квалификации стали гимнастки США, набравшие 185,238 балла, опередив при этом ближайших преследовательниц из сборной Китая почти на 10 баллов.

Результаты 
В финале, в отличие от квалификационного раунда, на каждом из снарядов от страны выступают только три гимнастки, и все результаты идут в командный зачёт.

Галерея

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации гимнастики (FIG)